Устим Владимирович Голоднюк (род. 12 августа 1994, Збараж — 20 февраля 2014, Киев) — активист Евромайдана, боец 38 сотни самообороны Майдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография

Образование 
Был участником Евромайдана с ноября 2013 года. 30 ноября был избит Как только раны зажили, снова поехал на Майдан. Принадлежал к 1-ой, 19-ой, позже 38-й сотням. 20 февраля 2014 года погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Получил его, помогая забирать погибших возле верхнего выхода станции метро Крещатик

Память 
К 20-летию со дня рождения Устима збаражане в течение трех дней чествовали его память:
 11 августа молодежь г. Збаража плела гирлянду Почета для Героя и собирала подписи под Обращением к Президенту Украины о присвоении Устиму Голоднюку, Назару Войтовичу и другим небесносотенцам звания Героев Украины;
 12 августа в Успенской церкви состоялась поминальная литургия. Позже состоялся Крестный ход к могиле Героя и поминальное вече возле могилы Устима Голоднюка.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства. Награду получил отец Устима Владимир Голоднюк 20 февраля 2015 года из рук Петра Порошенко в годовщину событий на улице Институтской. «Золотая Звезда» Устима Голоднюка хранится у его матери.
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Почетные звания 
27 марта 2014 года 24 сессия Бережанской городского совета присвоила звание «Почетный гражданин города Бережаны» посмертно.

В названиях 
Также депутаты проголосовали за то, чтобы городской сквер, который находится между улицами Армянская и Академическая, переименовать в «Сквер Устима Голоднюка» и установить там мемориал в честь Героев Майдана.

В его честь 38 сотне самообороны майдана, бойцом которой он был, присвоено имя Устима Голоднюка.

В скульптуре 
31 августа 2014 года на фасаде Обособленного подразделения Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Бережанский агротехнический институт» открыли памятную доску Устиму Голоднюку.

1 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски в его честь на стене Збаражской общеобразовательной школы I—III ступеней № 2 имени Ивана Франко и экспозиции, приуроченной Героям Небесной сотни в школьном музее. Памятный знак изготовлен львовскими мастерами на добровольные пожертвования студентов и преподавателей учебного заведения.

18 февраля 2015 года на могиле Устима Голоднюка открыли и освятили памятник в виде казацкого креста, поскольку любимой песней Героя была «Мой Рыцарский Крест» Александра Положинского.

В литературе 
Немало поэтов посвятили Устиму Голоднюку свои стихи и песни, которые размещены в сборниках, на сайтах и на страницах в социальных сетях.

В спорте 
В начале августа в Збараже ежегодно проходят спортивные турниры по футболу, волейболу и гиревому спорту «Героям — слава!», посвященный памяти Устима Голоднюка и Назара Войтовича. Первый турнир провели 12 августа 2014 года на 20-летие со дня рождения Устима. Второй турнир — 12 августа 2015.

Примечания

Источники 
 Крем’янчанка, Н. «Я тоже когда-то стану героем!» / Неонила Крем’янчанка // Свобода. — 2015. — № 60 (12 авг.). — С. 5 — (Воин Небесной сотни).

Ссылки 
 Устим Голоднюк на сайте Небесной сотни
 Елена Стадник «40 дней по Устиму или 400 км туда и обратно» (рус.)
 Погибший Устим Голоднюк в Киеве, помогая убирать раненых, попал под пули (видео) 
 «Он просил кричать „Небо падает“». Устим Голоднюк — Герой Украины
 Владимир Голоднюк: Я не знаю, должен ли Янукович стоять передо мной на коленях, но я знаю точно, что он должен сидеть перед международным трибуналом за то, что он сделал с моим сыном, с моей страной…
 «Отец, такой Украины», — в стране хоронят убитых на Майдане (Видео)
 Герой Небесной сотни Устим Голоднюк стал почетным гражданином города Бережаны. Посмертно
 Голубая каска. Посвящается Герою Небесной Сотни Устиму Голоднюку
 Бас Елена. Голубая каска. Памяти Небесной Сотни. Устим Голоднюк // Ивано-Франковская ОГТРК «Карпаты»

Погибшие участники Евромайдана
Почётные граждане Бережан
Почётные граждане Збаража
Похороненные в Збараже